Guitar Heaven: Santana Performs the Greatest Guitar Classics of All Time — студийный альбом группы Santana (во главе Карлосом Сантаной), вышедший в 2010 году.

Об альбоме 
Помимо Карлоса Сантаны в записи диска участвовали Крис Корнелл (Soundgarden, Audioslave), Джо Кокер, Скотт Уэйланд (Stone Temple Pilots, Velvet Revolver), Честер Беннингтон (Linkin Park), Гэвин Россдэйл (Bush), Крис Дотри (Daughtry), а виолончелист Йо-Йо Ма, певица Жанель Монэ и певец Роб Томас, с дуэта с которым в песне «Smooth» в 1999-м начался новый виток карьеры Сантаны.

Отзывы критиков 
Пол Хендерсон (Classic Rock): «Идея последовать крайне неудачному совету, претворённая в жизнь с шокирующим отсутствием нюха или изобретательности».

Список композиций 
 Whole Lotta Love (featuring Chris Cornell) (3:51)
 Can’t You Hear Me Knocking (featuring Scott Weiland) (5:39)
 Sunshine Of Your Love (featuring Rob Thomas) (4:43)
 While My Guitar Gently Weeps (featuring India.Arie & Yo-Yo Ma) (6:03)
 Photograph (featuring Chris Daughtry) (4:04)
 Back in Black (featuring Nas) (4:21)
 Riders on the Storm (featuring Chester Bennington & Ray Manzarek) (5:24)
 Smoke on the Water (featuring Jacoby Shaddix) (5:07)
 Dance The Night Away (featuring Pat Monahan) (3:23)
 Bang A Gong (featuring Gavin Rossdale) (3:41)
 Little Wing (featuring Joe Cocker) (4:52)
 I Ain’t Superstitious (featuring Jonny Lang) (3:58)
 Fortunate Son (featuring Scott Stapp) (3:46)
 Under the Bridge (featuring Andy Vargas) (5:10)

Участники записи 
 Carlos Santana — соло-гитара
 Dennis Chambers — ударные
 Benny Rietveld — бас-гитара
 Karl Perazzo — тимбалес
 Tommy Anthony — рит-гитара
 Freddie Ravel — клавишные
 Andy Vargas — бэк-вокал
 Raul Rekow — конга
 Bill Ortiz — труба
 Jeff Cressman — тромбон

Production
 Produced by Carlos Santana and Clive Davis
 Tracks produced by Matt Serletic and Howard Benson

Чарты

Годовые чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки 
 Guitar Heaven: The Greatest Guitar Classics Of All Time на discogs.com

Альбомы, спродюсированные Говардом Бенсоном
Альбомы, спродюсированные Клайвом Дэвисом